

Sigle 
Finite element method  – metodo degli elementi finiti
 Fondazione Edmund Mach  – ex Istituto Agrario di San Michele all'Adige
 Forza elettromotrice
 Fédération Européenne de la Manutention  – Vedi: European manufacturers of materials handling
 Federazione Europea Metalmeccanici – Fédération Européenne des Métallurgistes
 Fondazione per l'Evangelizzazione con i Media

Codici 
 FEM – codice vettore ICAO di Airlink Zimbabwe

Altri progetti